Le Point peut désigner :
 Le Point est un magazine hebdomadaire français.
 Le Point est aussi une émission quotidienne de Télévision de Radio-Canada.
 Le Point, une revue artistique et littéraire française publiée par Pierre Betz de 1936 à 1962
 Le Point, un magazine gay canadien créé en 1998.